Jean-Baptiste Pégot-Ogier (1795 -1874) député.
 Jean-Marie Pégot-Ogier (1785 -1838) frère de Jean-Baptiste Pégot-Ogier.
 Eugène Pégot-Ogier (1824 -1895), fils de Jean-Baptiste Pégot-Ogier.
 Jean-Bertrand Pégot-Ogier (1877 -1915), fils aîné d'Eugène, est un peintre français.

Pegot-Ogier